Atabae bezeichnet:

 einen Ort in Osttimor, siehe Atabae (Ort)
 einen Suco in Osttimor, siehe Atabae
 einen Verwaltungsamt in Osttimor, siehe Atabae (Verwaltungsamt)
 der Hauptort des Verwaltungsamts Atabae, siehe Aidabaleten
 einen Berg, siehe Monte Atabae